Achille Iacobelli – imprenditore italiano
 Agostino Iacobelli – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Ermanno Iacobellis – magistrato e politico italiano